BlackBerry : smartphone conçu et développé par Research In Motion (RIM) depuis 1999 ; 
 BlackBerry OS, un système d'exploitation pour téléphone portable
 BlackBerry Pearl, modèles de BlackBerry
 BlackBerry Messenger, application de messagerie instantanée
 Blackberry, une collection de bandes dessinées et de livres de l'éditeur Soleil Productions ; 
 BlackBerry, un film canadien de 2023 réalisé par Matt Johnson.